

Patronyme

 Francine Vendel, 1931-1998), était une actrice belge.
 Henri Vendel, (1892-1949), était un écrivain et un bibliothécaire français.
 Sandrine Vendel est une animatrice de radio belge.

Toponymie
 Vendel est une ancienne commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.

Histoire
  Le combat de Vendel se déroula pendant la Chouannerie.
 L'âge de Vendel est une époque de l'histoire de la Suède. Il s'étend de l'an 550 environ à l'an 793.

Voir aussi 
  ;
 .

Homonymie
Homonymie de patronyme